Terrall peut faire référence à : 
 Robert Terrall (1914-2009), écrivain américain.
 Mary Terrall (née en 1952), historienne des sciences américaine.

Terral peut faire référence à : 
 Boris Terral (né en 1969), acteur français.
 Anne Terral (née en 1970), écrivaine française.
 Joseph Terral (1749-1837)
 Château du Terral, château situé sur le territoire de la commune d'Ouveillan dans le département de l'Aude.
 Vanessa Terral (née en 1983), écrivain française.
 Gilles Terral (1943–1998), entomologiste français.